Гура́м Варла́мович Минашви́ли (; 25 ноября 1936, Тбилиси — 1 марта 2015, там же) — советский баскетболист, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1965).

Окончил Грузинский политехнический институт, строительный факультет (1962).

Биография 
Член КПСС с 1974 г. В 1957—1964 — в составе сборной СССР.

На Олимпиаде 1960 года в составе сборной СССР сыграл 8 матчей и стал обладателем серебряной медали. Бронзовый призёр Чемпионата мира по баскетболу 1963 в Бразилии, трёхкратный чемпион Европы (1957, 1959, 1963).

Чемпион чемпион СССР (1953), трёхкратный серебряный (1959, 1960, 1961) и бронзовый (1965) первенств страны. Призёр Спартакиады 1959 года.

Обладатель Кубка чемпионов 1961/62.

По окончании спортивной карьеры работал на кафедре физического воспитания Грузинского государственного политехнического института им. В. И. Ленина. Также работал старшим инженером проектного института.

Был государственным тренером Спорткомитета Грузинской ССР (в начале 1980-х гг.). Одновременно с этим был членом президиума и председателем детской комиссии федерации баскетбола Грузинской ССР.

Награждён орденом «Знак Почета» и грузинским орденом Почета.

Скончался 1 марта 2015 года. Похоронен в Дидубийском пантеоне общественных деятелей и писателей в Тбилиси.

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки БК «Динамо» Тбилиси
Выпускники Грузинского технического университета
Преподаватели Грузинского технического университета
Похороненные в Дидубийском пантеоне